Това е списъкът с епизоди на сериала „Честни измамници“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2008 – 2009

Сезон 2: 2009 – 2010

Сезон 3: 2010

Сезон 4: 2011 – 2012

Сезон 5: 2012 

Честни измамници